Drempelwaarde (economie), het minimumaantal klanten dat een bedrijf nodig heeft om rendabel te zijn
 Drempelwaarde (meting), de laagste waarde van een signaal die nog gemeten wordt
 Drempelwaarde (test), de laagste waarde waarbij de uitkomst van een test als positief wordt beschouwd
 Drempelwaarde (psychologie), de laagst mogelijke intensiteit waarop een stimulus nog kan worden waargenomen

Zie ook  
 Drempel (doorverwijspagina)